Панама принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 6 мужчин и 4 женщин

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1960-е годы в Панаме
Страны на летних Олимпийских играх 1964 года